Новоугольный — микрорайон города Донской в Тульской области, Россия. Бывший посёлок городского типа.

История 
Новоугольный получил статус посёлка городского типа в 1934 году. 

В 1934—1937 и 1942—1957 годах входил в Донской район Московской области, в 1937—1942 и 1957—1963 — в Донской район Тульской области, с 1963 года находился в административном подчинении городу Донской. 

В 2005 году вошёл в черту города Донской.

Население

Инфраструктура 

В советское время в Новоугольном велось производство стройматериалов, имелись мебельная фабрика и завод шахтной железобетонной крепи.

Транспорт 
На май 2021 года действует автобусные маршруты 7, 131, маршрутка 155.

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Бывшие посёлки городского типа Тульской области
Микрорайоны Донского
населённые пункты, упразднённые в 2005 году
Исторические части Донского
населённые пункты, вошедшие в состав Донского